Ridgeville kan syfta på:

 Ridgeville, Alabama
 Ridgeville, Indiana
 Ridgeville, South Carolina